

Canada 
 Rue Impériale à Québec

France 
Plusieurs villes françaises ont eu une voie publique portant le nom de rue Impériale durant le Premier Empire et le Second Empire.

 À Lyon : la rue Impériale est l'ancien nom de l'actuelle rue de la République.
 À Marseille : la rue Impériale devenue rue de la République.
 À Nice : une rue Impériale est attestée sous le Premier Empire puis sous le Second Empire (1860-1870 à Nice) : c’est l’actuelle rue de la Préfecture. Durant la Restauration sarde (1814-1860), elle est nommée rue du Gouvernement dans les plans rédigés en français. Toutes ces appellations rappellent que cette voie longe le siège du pouvoir central dans cette ville, appelé Gouvernement (palais du gouverneur royal) ou préfecture (par  l’administration française).
 À Paris une rue percée en 1808 se voit attribuer le nom de rue Impériale, est renommée rue du Carrousel en 1815 (en remplacement d’une première rue du Carrousel disparue en 1811) puis disparaît vers 1849.

Maroc 
 Rue Impériale à Casablanca

Bibliographie 
 Nomenclature officielle des voies publiques et privées [de Paris], édité par la Mairie de Paris, , , 670 pages,  

Imperiale
Imperiale
Imperiale